Добычин:

 Добычин, Леонид Иванович (1894—1936) — русский советский писатель.

 Добычина, Галина Александровна (род. 1965) — российская футболистка и тренер.
 Добычина, Надежда Евсеевна (1884—1950) — российский и советский музейный работник.
 Добычина (Ядзевич), Нийоле Мечиславовна (род. 1971) — российская футболистка.